Ко́мин () — посёлок в жупании Дубровачко-Неретванска, муниципалитет Плоче, Хорватия.

Географическое положение 
Расположен на правом берегу реки Неретвы в 10 километрах от Плоче, в 12 километрах от Метковича, в 3 километрах от Опузена и в 15 километрах от границы с Боснией и Герцеговиной. Рядом с посёлком находится гора Орловац. Посёлок протянулся параллельно течению Неретвы на 2 километра. Высота над уровнем моря — 5 метров.

До Второй мировой войны Комин был разделен на Нижний и Верхний Комин. После строительства железной дороги и новых домов это разделение исчезло, и сегодня Комин является уникальным местом, которое не может развиваться в ширину, поскольку не имеет для этого необходимых природных условий, но развивается в длину. Узкие области по обоим берегам Неретвы вплоть до её устья также относятся к Комину.

Население 
Согласно данным переписи населения 2011 года в посёлке проживали 1243 человека, из них 612 женщин и 631 мужчина.

Динамика численности населения посёлка Комин по данным Хорватского бюро статистики:

Распределение населения Комина по возрастным группам в 2011 году:

Национальный состав Комина в 1991 году:

Описание 
В Комине работают детский сад, школа, банковская контора, почтовое отделение, 4 магазина и 2 ресторана. Есть ряд общественных объединений, в частности, духовой оркестр, футбольный клуб Gusar Komin, который играет в 1-й лиге округа, группа мажореток (основана в 2000 году), рок-группа Rokondrum и три команды лодочников (Gusari, Komin и Ništa naglo), которые выступают в . Лодочный марафон — это любительское спортивное соревнование в гонке на лодках в долине Неретвы. Он проводится один раз в год, во вторую субботу августа, под эгидой президента Хорватской республики, и организуется Ассоциацией лодочников Неретвы. В посёлке действует Культурно-просветительное общество Danica hrvatska и культурная ассоциация Preporod («Возрождение»).

Бо́льшая часть жителей Комина занимается сельским хозяйством (в основном, выращиванием фруктов) и рыболовством. Самые знаменитые фрукты из долины Неретвы — мандарины, сбор которых часто превращается в увлекательное занятие для туристов; также выращиваются персики, нектарины, сливы, арбузы, гранаты, инжир, виноград, айва, яблоки и др. Плодородная почва в посёлке была получена с помощью мелиорации, которая проводилась в 1960—1980-х годах, во время которой было осушено озеро Модрич. В этом регионе ловится угорь, морской окунь и другие виды рыб.

История 
Согласно одним историческим данным Комин был основан в 1716 году; по другим источникам деревня была заселена раньше, в начале Морейской войны, после освобождения Опузена от турок в 1684 году. Изначально поселение Комин находилось на холмах Козжак и Галичак в устье Неретвы, но в XVII веке из-за эпидемии малярии жители переселились на 6 километров вверх по течению реки, где основали новый Комин. Название Комин означает «дымоход», «камин», «тепло».

Через Комин проходит дорога, которую построил Наполеон.

По данным первой переписи населения, проведённой в 1733 году, в Комине проживало 19 семей.

С 1909 по 1912 год из белого камня с острова Брач в Комине строилась церковь Святого Антония Падуанского, которую местные жители называют «Белой голубкой». Окончательно она была завершена и освящена в 1924 году. Ежегодно 13 июня проводится праздник в честь святого покровителя церкви Антония Падуанского. Покровительницей Комина также является святая Варвара (день памяти — ), которая услышала молитвы коминян и их жалобы на чуму.

В 1918 году в окрестостях Комина было найдено около 300 тысяч древне-римских монет. Основную их часть составляли монеты времён правления императоров Валериана, Галлиена и Клавдия II Готского.

Примечания 

Населённые пункты Дубровницко-Неретвинской жупании